Stany Zjednoczone:
 Walls – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie DeSoto
 Walls (ang. Walls Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Walls (ang. Walls Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Traverse
 Walls (ang. Walls Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Douglas

Osoby:
 Jeannette Walls – amerykańska dziennikarka

Inne:
 Walls – album Barbry Streisand
 Walls – album Louisa Tomlinsona
 Walls – album Kings of Leon
 Walls and Bridges – album Johna Lennona
 Walls of Jericho

Zobacz też:
 Aston le Walls
 Castle Walls
 No Walls
 Paper Walls
 Thru These Walls
 Valls